Infrared Space Observatory űrteleszkóp
 Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Organization for Standardization)
 Nemzetközi Cukorszervezet (International Sugar Organization)
 ISO fájlformátum
 ISO-érzékenység fényképkészítési beállítás
 asztronómiában, az Infravörös Űrobszervatórium (Infrared Space Observatory)
 a brit kitüntetések között: a Birodalom Szolgálatáért Érdemrend (Imperial Service Order)
 a Nemzetközi Szocialista Szervezet (International Socialist Organization), az Amerikai Egyesült Államokban működő politikai szervezet
 az elektromosáram-termelő és -továbbító iparágban: Független Rendszeroperátor (Independent System Operator)
 i.s.o., egy meleg-tartalmú képregény-sorozatban az in search of (=kereslek) kifejezés rövidítéséből